

Altro
Footprint  – impronta di un componente elettronico sul circuito stampato

Film
Footprints – cortometraggio del 1914 diretto da Edward LeSaint 
Footprints – cortometraggio del 1920 diretto da Grover Jones
Footprints – film del 2000 diretto da E. Marshall
Footprints – film del 2009 diretto da Steven Peros

Musica
Footprints  – standard jazz di Wayne Shorter, pubblicato per la prima volta nell'album Adam's Apple del 1966
Footprints  – traccia dell'album On the Sunday of Life... dei Porcupine Tree del 1991
Footprints  – album di Holly Valance del 2002